В тумане:

 «В тумане» (1902) — рассказ Леонида Андреева.
 «В тумане» (1987) — повесть Василя Быкова.
 «В тумане» (1992) — фильм Сергея Линкова по повести Василя Быкова (У тумане). 
 «В тумане» (1994) — телевизионный фильм Сяргея Гавенка по повести Василя Быкова (У тумане). 
 «В тумане» (2012) — фильм Сергея Лозницы по повести Василя Быкова.